MI, Mi или mi может относиться к:
 MI — число 1001 римскими цифрами.
 mi — код языка маори в стандарте ISO 639-1.
 MI 09 — современный французский электропоезд.
 MI-8 — «бюро шифров», первая в США организация мирного времени, занимающаяся криптографией.
 Миля () — единица длины, равная 1.609 км.
 Момент инерции () — мера инертности тела во вращательном движении вокруг оси.
 Множественное наследование () — концепция, поддерживаемая частью объектно-ориентированных языков программирования.
 Среднее имя () — элемент полного имени человека, применяемый в Европе и западных странах.
 Острый инфаркт миокарда () — одна из клинических форм ишемической болезни сердца.
 Ковкий чугун () — тип чугуна.
 Взаимная информация () — количество информации, содержащееся в одной случайной величине относительно другой.
 MI5, MI6 — отделения военной разведки Великобритании.
 Musicians Institute — музыкальный институт в Голливуде, США.
 Миссия невыполнима () — американский приключенческий боевик.
 Корпорация монстров () — американский полнометражный мультфильм.
 Monkey Island — серия юмористических приключенческих видеоигр.
 Индекс массы (технический анализ) (MI от ) — технический индикатор.

См. также 
 Ми (значения).